De Rally van Sardinië 2018, formeel 15º Rally d'Italia Sardegna, was de 15e editie van de Rally van Sardinië en de zevende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2018. Het was de 578e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Alghero.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de vijf beste tijden over de 6,96 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Sar
Rally van Sardinië
Alghero